La Tola kan syfta på:

Colombia 

 La Tola (kommun), Nariño, 
 La Tola (ort), Nariño,